Stoian este un nume de familie românesc și prenume bulgăresc care se poate referi la:
 Adrian Stoian (n. 1991), fotbalist român
 Adriana Holhoș-Stoian (n. 1987), handbalistă română
 Aurel Stoian (1886-1979), medic român
 Florin Stoian (n. Florin Salam, n. 1979), cântăreț român
 Ilie Stoian (n. 1959), muzician român
 Ion Stoian (n. 1927), politician român
 Maria Stoian (n. 1959), politiciană română
 Mircea Stoian (n. 1954), politician român
 Mirela Stoian (n. 1968), actriță română
 Monica Stoian (n. 1982), atletă română
 Nicu Stoian (n. 1957), voleibalist român
 Petrică Mâțu Stoian (n. 1960), cântăreț român
 Relu Stoian (n. 1996), fotbalist român
 Stanciu Stoian (1900-1984), profesor universitar și politician român
 Stelian Stoian (n. 1965), diplomat român

Prenume 
 Stoian Iankulov
 Stoian Kolev
 Stoian Mihailovski, Șumen
 Stoian Stângã
 Stoian Zagorcinov

Altele 
 Stoian-Zaimovo, Stara Zagora

Vezi și 
 Stoianov (nume de familie)
 Stoenescu (nume de familie)

 Stoiana, sat în județul Cluj, România
 Stoianovca, sat în raionul Cantemir, România
 Stoianița, curs de apă, afluent al râului Curteasa

 Stoienești, sat în județul Brăila, România
 Stoieneasa, sat în județul Hunedoara, România
 Stoeneasa, curs de apă, afluent al râului Prut

 Stoenești (dezambiguizare)

Alte nume de familie:
 Alexandru Stoianovici
 Ovidiu Stoianof
 Elena Caragiani-Stoienescu

Nume de familie românești
Prenume slave